Bouin (Deux-Sèvres)
 Bouin (Pas-de-Calais), deelgemeente van Bouin-Plumoison
 Bouin (Vendée)
ook:
Bouin-Plumoison,  Pas-de-Calais